Johan Koren kan syfta på bland andra:

* Johan Koren  (1809–1885), norsk zoolog och läkare
 Johan Koren (1828–1909), norsk marinofficer och statsråd
 Johan Koren (1879–1919), norsk polarforskare